Moschiri ist der Familienname der folgenden Personen:

 Farhad Moshiri (* 1955), iranisch-britischer Milliardär und Sportinvestor
 Farhad Moshiri (Künstler) (* 1963), iranischer Künstler 
 Fereydun Moschiri  (1926–2000), persischer Dichter
 Maryam Moshiri (* 1977), britisch-iranische Reporterin und Moderatorin